Die Saison 2000/01 war die 54. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Weblinks 
 

B2001
Eishockeysaison 2000/01